Římská republika může být:
 Římská republika (509–27 př. n. l.) – starověký Řím mezi zánikem království a vznikem císařství
 Římská republika (1798–1799), vzniklá pod vlivem francouzské revoluce
 Římská republika (1849), výsledek jedné z revolucí „jara národů“